FK Dynamo Brest (: Futbolny klub Dynama Brest) är en belarusisk fotbollsklubb i Brest (Brest-Litovsk) som grundades 1960 som Spartak Brest.

Placering tidigare säsonger

Meriter 
 Belarusiska mästare (1): 2019

 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (3): 2007, 2017, 2018.

 Belarusiska supercupmästare (2): 2018, 2019

Trupp 2019 
Uppdaterad: 10 maj 2019

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Dinamo Brest på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1960